Серге́й Оле́гович Мака́ров (род. 8 декабря 1964, пос. Верхнечусовские-Городки, Чусовского района Пермской области) — российский  специалист в области механики жидкости и газа, соросовский доцент (1997), доктор физико-математических наук, проректор по учебной работе Пермского университета (2010–2022).

Биография 
В 1978—1990 годах — член ВЛКСМ.

С 1981 по 1986 год обучался на физическом факультете Пермского университета; одновременно работал инженером научно-исследовательского сектора. C 1986 года — ассистент кафедры общей физики ПГУ. В 1991 году окончил аспирантуру ПГУ по специальности «Механика жидкостей, газов и плазмы» (научный руководитель Ю. К. Братухин).

В 1993 году после защиты диссертации «Устойчивость осесимметричных термокапиллярных течений в условиях внешней задачи» присуждена учёная степень кандидата физико-математических наук. С 1994 года — старший преподаватель, с 1995 года — доцент кафедры общей физики ПГУ. В 1996 году присвоено учёное звание доцента по кафедре общей физики.

С 1995 года — директор информационно-компьютерного центра Пермского университета. В 2001 году назначен директором Университетского центра Интернет Пермского университета..

В 2007 году за диссертацию «Гидродинамические явления на межфазных границах» присуждена ученая степень доктора физико-математических наук (официальные оппоненты Р. В. Бирих, Д. В. Любимов и Л. Н. Маурин).

2010–2022 — проректор по учебной работе Пермского университета.

В 2011 году присвоено почётное звание почётного работника высшего профессионального образования РФ.

С. О. Макаров — участник, а также член организационных и программных комитетов крупных конференций. Принял участие в создании одного изобретения как соавтор.

Вклад в развитие университета 
В Пермском университете при участии проректора по учебной работе С. О. Макарова были осуществлены:
 разработка и внедрение собственных образовательных стандартов ПГНИУ для всех направлений бакалавриата и специальностей;
 повышение эффективности учебного процесса, его оптимизация путём введения нового единого унифицированного графика учебного процесса для всех направлений и специальностей, переход на триместры, введение балльно-рейтинговой системы оценки знаний;
 лицензирование и открытие более 20 новых направлений и специальностей;
 возобновление педагогического образования в университете;
 введение академической мобильности, осуществление первых программ семестрового обмена студентами.

Основные работы 
 Братухин Ю. К., Макаров С. О. Межфазная конвекция. Пермь: Изд-во Пермского университета, 1994. 327 с.
 Братухин Ю. К., Макаров С. О. Гидродинамическая устойчивость межфазных поверхностей. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2005. 239 с.
 Макаров С. О. Доклад "Единая телеинформационная система ПГУ" // Всероссийская научно-практическая конференция IT-инновации в образовании.
 Бережнов В. В., Братухин Ю. К., Макарихин И. Ю., Макаров С. О.   Возникновение звуковых колебаний при конденсации пара в акустическом резонаторе // Письма в "Журнал технической физики". 1994. Т. 20, №2. С. 77–79.
 Макаров С. О. Азимутальная неустойчивость осесимметричных термокапиллярных течений // Вестник ПГУ, №2. Пермь:Изд-во ПГУ, 1994. С. 90–109. (межвуз.сбор)
 Макаров С. О. О равновесных формах тяжелой капли на поверхности более легкой жидкости // Вестник ПГУ, №4. Пермь: Изд-во ПГУ, 1995. С. 29–41 (межвуз. сборн.).
 Макаров С. О. О конвективной устойчивости суспензий // Известия РАН. Механика жидкости и газа, 1996. №3. С. 44–47.
 Макаров С. О. О капиллярной и гравитационной конвекции в капле, погруженной в неоднородно нагретую жидкость // Изв. РАН, сер. механика жидкости и газа, 1996. №4. С. 43–51.
 Макаров С. О. Автоколебательный режим термокапиллярной конвекции // Гидродинамика, вып.11. Пермь: Изд-во ПГУ, 1998. С. 45–57. (межвуз. сборн.).
 Макаров С. О. Об устойчивости плавающих капель // Гидродинамика, вып.12. Пермь: Изд-во ПГУ, 1999. С. 80–93.
 Макаров С. О. Колебательные режимы термокапиллярной конвекции от сосредоточенного источника тепла // Изв. РАН, сер. механика жидкости и газа, 2000. №2. С. 92–103.
 Макаров С. О. О равновесных формах и устойчивости плавающих капель // Изв. РАН, сер. механика жидкости и газа, 2001. №4. С. 3–12.
 Макаров С. О. Движение капель при диффузии растворимого ПАВ во внешнюю среду // Коллоидный журнал. 2001. Т.63, №3. С. 359–365
 Макаров С. О. К вопросу о граничных условиях на поверхности двух несмешивающихся жидкостей // Термо и концентрационно-капиллярные эффекты в сложных системах. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2003. С. 156–177. (межд. сборн.).
 Макаров С. О. Конвективная неустойчивость растворяющихся капель // Термо- и концентрационно-капиллярные эффекты в сложных системах. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2003. С. 90–104. (межд. сборн.)
 Макаров С. О. Устойчивость термокапиллярного течения от линейного источника тепла // 15 Зимняя школа по мех. спл. сред. Сб. статей в 3 ч. Часть 1. Екатеринбург:УрОРАН, 2007. С. 135–137.
 Макаров С. О. Замечания о падении капли на свободную поверхность другой жидкости // Изв. РАН. Сер. МЖГ. 2010. №1. С. 40–44.
 Макаров С. О. О меандрировании струй, стекающих по наклонной плоскости // Изв. РАН. Сер. МЖГ. 2010. №4. С. 35–42.
 Макаров С. О. Гравитационный дрейф эллипсоидов в вязкой жидкости // Изв. РАН. Сер. МЖГ. 2011. №5. С. 52–64.
 Макаров С. О. Гидродинамические явления на границах раздела фаз: учебное пособие. Пермь: Изд-во ПГУ, 2003. 76 с.

Примечания

Ссылки 
 Кудряшова А. ПроектFAQ: Что такое эндаумент-фонд и есть ли такие фонды в Перми?" // Интернет-журнал «Звезда» 2014—2015.
 Призюк В., Тиунов И. Информационно-компьютерный центр ПГУ: to be or not to be // Кампус ПГНИУ
 Призюк В., Тиунов И. Информационно-компьютерный центр ПГУ: to be or not to be (расширенная версия) // Университет. 2009—2010. ПГУ, 2010. С. 56—59.
 Программа Всероссийской научно-практической конференции
 Список Соросовских доцентов 1997 года.

Физики России
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники физического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели физического факультета Пермского государственного университета
Проректоры Пермского государственного университета
Проректоры по учебной работе Пермского государственного университета
Соросовский доцент